

Список дам

Источники 
 Königlich-bayerischer adeliger Damen-Kalender auf das Jahr 1873. — München. 1873.

 
Списки женщин Российской империи